Гран-при Канады 1969 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1969 года. Автогонки прошли 20 сентября 1969 года на трассе Моспорт-Парк.

Гонка 

|}

 Элу Пису был показан чёрный флаг за слишком медленное движение по трассе.
 Это единственная гонка где полноприводной автомобиль набрал очки, Джонни Серво-Гавен за рулём Matra MS84 финишировал на шестой позиции.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
1969 год в Канаде